Фридрих Самуэль Ригель (; ,  — , ) — немецкий органист и композитор.

Окончил школу в Регенсбурге и учительскую семинарию в Альтдорфе, недолгое время работал сельским учителем, после чего поступил в Баварскую консерваторию, где учился у Иоганна Георга Херцога.

С 1852 г. органист  в Аугсбурге, в 1854 г. сменил Карла Людвига Дробиша на посту музыкального руководителя протестантской общины Аугсбурга. В 1856 г. участвовал в инаугурации нового органа Эберхарда Валькера в Ульмском соборе, одного из самых больших в мире.

С 1858 г. в Мюнхене, до 1900 г. был органистом лютеранской , а также преподавал орган в Баварской консерватории (среди его учеников Адольф Гесснер). Принадлежал к числу важнейших пропагандистов использования хора a cappella в лютеранском богослужении второй половины XIX века. Был музыкальным редактором влиятельной антологии «Сокровищница литургического хорового и общинного пения» (; 1865—1872), составленной .

Автор органных прелюдий и фуг (первые десять, составившие в 1860 г. Op. 1, посвящены его учителю Херцогу), церковной музыки.

Примечания 

Органисты Германии
Композиторы Германии
Академические музыканты Германии
Выпускники Мюнхенской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Мюнхенской высшей школы музыки и театра